Рудинський — слов'янське українське або російське прізвище, що походить від давньоруського слова «руда».

Походження 
В основі прізвиська Рудинський лежить давньоруське слово «руда», що мало первісне значення «кров», «бруд», «сажа». Пізніше в різних говорах закріпилися різні його значення. Так, в північних говорах «рудіть» означало «бруднити, марати, обмазувати», тому прізвисько Рудинський могло вказувати або на рід занять людини (виконання «брудної» роботи), або на особливості характеру або поведінки (неакуратність).

Однак, у південних і західних говорах «рудий» — «рижий, червоний, бурий». Отже, Рудинським могли називати і людину з рудим волоссям. А на півночі подібне прізвисько міг отримати і смаглявий, засмаглий чоловік. Однак не виключено і те, що прізвище Рудинський вказує на місце проживання предка — місто Рудня (Смоленська область).

Прізвиська з коренем «руд-» і похідні від них прізвища є досить давніми: в історичних документах згадуються Руда, селянин, перша половина XVI ст., Новгород; Рудін, з середини XV ст., Ярославський повіт; Рудін П'ятий, Дозорець, 1614 р Тотьма; Руднєва, друга половина XVI ст. і пізніше, Тульський повіт; Кондрат Руднєв, селянин, 1606 р Білів.

Це були присвійні прикметники з суфіксами -ов / -ев, -ін, -ський, які спочатку вказують на прізвисько батька. Рудя, згодом отримав прізвище Рудинський.

Відомі носії 
 Рудинський Геннадій Васильович — радянський футболіст та тренер.
 Рудинський Ігор Феліксович (1954—2014) — російський підприємець, засновник і генеральний директор «Сіа Інтернейшнл ЛТД».
 Рудинський Михайло Якович (1887—1958) — український і радянський археолог.
 Рудинський Фелікс Михайлович (1929—2009) — радянський юрист, заслужений юрист РРФСР.
 Рудинський Юрій Миколайович ( 1962 р.) — український футболіст та тренер.

 Рудинський — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія, Росія

Примітки